Treppach ist ein geographischer Name:

 Treppach (Aalen), Weiler im Stadtteil Wasseralfingen von Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Treppach, anderer Name des Traustadter Unkenbachs, rechter Zufluss des Unkenbachs bei Mönchstockheim, Gemeinde Sulzheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Trippach